Tschuikowa ():

 Tschuikowa (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Jekaterina Tschuikowa (1986-), russischer Skifahrerin

siehe auch:
 Tschuikow